Пётр Кали́нин:
 Калинин, Пётр Захарович (1902—1966) — советский государственный и партийный деятель, генерал-майор.